Буше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 75 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 475 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1221,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Буше на сайті французького Національного інституту географії
 Буше на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Буше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром